Thomas Savage (moordenaar), Brits roofmoordenaar
 Thomas Savage (bisschop), Brits bisschop
 Thomas Savage (bioloog), Amerikaans bioloog
 Thomas Savage (schrijver), Amerikaans romanschrijver